

Cinema 
Il sole dentro – film per la regia di Paolo Bianchini del 2012

Musica 
Il sole dentro – album musicale di Gerardina Trovato del 1997
Il sole dentro – brano musicale di Anansi del 2010